Blair-Athol est un village du comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick.
Blair Athol est une distillerie de whisky en Écosse.